Langwiesengraben ist ein Gewässername:

 Langwiesengraben (Bizzenbach), rechter Zufluss des Bizzenbachs bei Wehrheim, Hochtaunuskreis, Hessen
 Langwiesengraben (Denzengraben), linker Oberlauf des Denzengrabens (zur Wörnitz) im Römerpark Ruffenhofen, Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Langwiesengraben (Egelbach), linker Zufluss des Egelbachs (zur Radolfzeller Aach) im Radolfzeller Aachried bei Überlingen am Ried, Stadt Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Langwiesengraben (Erlenbach),  linker Zufluss des Erlenbachs (zum Neckar bei Altenberg) gegenüber Rommelsbach, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Langwiesengraben (Fichtelgraben), linker Zufluss des Fichtelgrabens (zur Steinach, zur Aisch) vor der Undungsmühle bei Mittelsteinach, Gemeinde Münchsteinach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Langwiesengraben (Gassigbach),  rechter Oberlauf des Gassigbachs (zur Wern) bis Waigolshausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Langwiesengraben (Häselseitengraben), rechter Zufluss des Häselseitengrabens (zum Häselgraben, zur Radolfzeller Aach) im Hausener Aachried, bei Hausen an der Aach, Stadt Singen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Langwiesengraben (Herrbach), rechter Zufluss des Herrbachs (zum Neckar) in Dilsbergerhof, Stadt Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Langwiesengraben (Mühlbach, Hausen), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Wörnitz bei Munningen) bei Hausen, Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Langwiesengraben (Mühlbach, Herpersdorf), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Schwabach, zur Regnitz) nach Herpersdorf, Markt Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Langwiesengraben, Oberlauf bis gegenüber Deiningen des Roßweidengrabens, rechter Zufluss der Eger nach dem Hihhof, Gemeinde Deiningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Langwiesengraben (Rotbach), rechter Zufluss des (Biberacher) Rotbachs in Teute, Gemeinde Mittelbiberach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Langwiesengraben (Saubach), rechter Zufluss des Saubachs (zur Radolfzeller Aach) nach Mühlhausen im Hegau, Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Langwiesengraben (Tränkgraben), rechter Zufluss des Tränkgrabens (zum Bankertsgraben, zum linken Teilungsarm Häfelesgraben oder Schlegelsbühlgraben der Altmühl) bei Neuses, Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Langwiesengraben (Vorbach), rechter Zufluss des Vorbachs (zur Tauber bei Rothenburg selbst) bei Leuzenbronn, Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Langwiesengraben (Weihergraben), rechter Zufluss des Weihergrabens (zur Wörnitz in Weiltingen) gegenüber Hahnenberg, Markt Weiltingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Langwiesengraben (Wolfstal), versickernder Bach im linker Oberlaufmuldenzweig des Wolfstals (von links zur Altmühl) bei Bieswang, Stadt Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Langwiesengraben (Wörnitz),  linker Zufluss der Wörnitz bei Breitenau, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Langer Wiesengraben
 Langwiesenbach